
Termin tableta ima više značenja.

 Tableta (farmacija), mešavina ispresovanih farmakoloških supstanci
 Tablet računar‎‎, klasa računara
 Grafička tableta, ulazni uređaj računara